«Великі Українці: Григорій Сковорода» - четвертий фільм із документального циклу про десятьох великих українців, присвячений засновнику української класичної філософії Григорію Савичу Сковороді.

Тривалість фільму - 22 хвилини.

Прем'єра 
Прем'єра фільму відбулася  в ефірі телеканалу "Інтер" 23 квітня 2008 року. Представив стрічку актор Остап Ступка, який розказав про босого філософа віддалені від стереотипів і зовсім несподівані для глядачів речі.

Творча група 
Автори сценарію - Ілларіон Павлюк і Олексій Бобровников.

Режисер - Олексій Лябах.

Ведучій - Остап Ступка.

Оператор-постановник - Володимир Якименко.

У ролі Грирорія Сковороди - Дмитро Тубольцев.

Автори про фільм 
Олексій Бобровников:Загальні відомості про Сковороду настільки нудні, що зануритись глибше побажають хіба що дослідники. Ми з Остапом Ступкою зробили матеріал, який повністю змінить стереотипне уявлення про цю унікальну особистість. Думаю, що для популяризації Сковороди наш фільм стане бомбою. І не тому, що ми такі "круті". Просто навколо Сковороди завжди намагалися створити ореол страждальця, ідола, методиста, одним словом, намагались зробити його нецікавим. Ми вирішили піти іншим шляхом і показати його як дуже класну, хіпову і сучасну людину. Остап Ступка:Ми пам'ятаємо про Григорія Савича здебільшого якісь банальні речі зі школи - що він ходив від села до села, що ходив босий. Але справжнього Сковороду ми зовсім не знаємо. Насправді він не ходив босий і не ночував у селян - він мав багато друзів серед багатих поміщиків, у яких він і зупинявся. Він полюбляв сир пармезан, який йому надсилали кілограмами, і якісне біле вино - саме таке, якому надавав перевагу Людовик XIV. Але, окрім цих гастрономічних слабкостей, Сковорода дійсно був людиною величезної внутрішньої свободи. Саме цю внутрішню свободу я доводитиму і захищатиму усіма можливими способами".

Посилання 
Фільм можна подивитися:

Великі українці. Григорій Сковорода

Великі Українці Григорій Сковорода 2008

Великі Українці - Григорій Сковорода (2008)

Примітки 
Фільми про Григорія Сковороду